Коммая́к — хутор в Степновском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

До 16 марта 2020 года входил в составе муниципального образования «Сельское поселение Богдановский сельсовет».

География 
Расстояние до краевого центра: 247 км.

Расстояние до районного центра: 24 км.

Население 

По данным переписи 2002 года, в национальной структуре населения аварцы составляли 35 %, даргинцы — 61 %.

Ссылки 
 
 хутор Коммаяк на проекте wikimapia.org

Примечания 

Населённые пункты Степновского района